De Olijftak (Amsterdam), een kerkgebouw in Amsterdam Nieuw-West
 De Olijftak (Antwerpen), een Antwerpse rederijkerskamer 
 De Olijftak (Zoetermeer), een kerkgebouw in Nederlandse stad Zoetermeer